Là-bas, romanzo di Joris-Karl Huysmans tradotto in italiano con il titolo L'abisso.
Là-bas, canzone di Jean-Jacques Goldman.
Là-bas - Educazione criminale, film diretto da Guido Lombardi.

Pagine correlate 
Bas 
Le Bas